Himmelshund ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

Tengu (jap. 天狗), ein japanisches chimärisches Fabelwesen
Tiangou (chin. 天狗), ein chinesisches Fabeltier der frühen Astronomie
 das Sternbild Großer Hund